Kromayer ist der Familienname folgender Personen:

 Abraham Kromayer (1665–1733), deutscher Theologe, Superintendent in Ohrdruf
 August Kromayer (1803–1866), Bürgermeister von Saarbrücken 1854–1862
 Ernst Kromayer (1862–1933), deutscher Dermatologe und Professor an der Halleschen Universität
 Hieronymus Kromayer (1610–1670), deutscher lutherischer Theologe